Battista del Moro – pittore italiano
 Giulio Del Moro – pittore e scultore italiano
 Lorenzo del Moro – pittore italiano del periodo rococò
 Luigi Del Moro – architetto italiano

Pagine correlate
Moro
Dal Moro